Röver oder Roever ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Röver (1889–1942), deutscher Politiker (NSDAP)
 Carl Johann Heinrich Röver (kurz Heinrich Röver; 1851–1929), deutscher Orgelbauer
 Christian Röver (* ≈1966), deutscher Jazzmusiker
 Dieter Fertsch-Röver (1924–2007), deutscher Politiker (FDP), MdL Hessen
 Enrico Röver (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Ernst Röver (1857–1923), deutscher Orgelbauer
 Gerhard Roever (1922–2000), deutscher Politiker (LDPD)
 Hermann Röver (1894–1984), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Jan-Hendrik Roever (* 1962), deutscher und englischer Rechtswissenschaftler
 Jobst II Reuber Röver (1542–1607), deutscher Jurist und Kanzler, siehe Jobst II Reuber

 Jörn Röver (* 1965), deutscher Produzent und Autor
 Katrin Röver (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Lisanne de Roever (* 1979), niederländische Hockeyspielerin
 Niklas Roever (* 1998), deutscher Jazzmusiker
 Otto Roever (1884–1949), deutscher Politiker, MdL Hessen-Nassau
 Ulrich Roever (1934–1997), deutscher Musikproduzent und Komponist
 Valeska Röver (1849–1931), deutsche Malerin und KunstPädagogin
 Willem Paul de Roever (1917–2000), niederländischer Geologe, Petrologe und Mineraloge

Siehe auch:
 Röwer
 Rover